Miejscowości w USA:
 Jenkins – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Letcher
 Jenkins – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing
Gminy w USA:
 Jenkins (ang. Jenkins Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mitchell
 Jenkins (ang. Jenkins Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing
 Jenkins (ang. Jenkins Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barry
 Jenkins (ang. Jenkins Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Jenkins (ang. Jenkins County) – w stanie Georgia
Inne:

 Jenkins (oprogramowanie) – serwer do CI/CD (budowanie, testy, wdrożenia).